Жюльен, Адольф: Жюльен, Адольф (инженер) (Adolphe Jullien, 1803—1873) — французский инженер, его именем названа одна из парижских улиц.
 Жюльен, Адольф (музыковед) (1845—1932) — французский музыковед и театровед.